Муслим Магомаев:

 Магомаев, Муслим Магометович (1885—1937) — азербайджанский советский композитор и дирижёр.
 Магомаев, Муслим Магометович (1942—2008) — советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец и композитор.